Fles ist der Familienname folgender Personen:

 Etha Fles (1857–1948), niederländische Malerin und Kunstkritikerin
 Frederick Jacob Fles (1827–1889), niederländischer Jurist
 Joseph Fles (1819–1905), niederländischer Augenarzt